La Salina kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Salina (kommun), Casanare,

Dominikanska republiken 

 Las Salinas (ort i Dominikanska republiken), Barahona,

Kuba 

 La Sarina, ö, Las Tunas,